odsyłacz, odnośnik – znak w tekście (gwiazdka, liczba, litera) kierujący czytelnika do objaśnienia, przypisu.
 odsyłacz – w dokumencie elektronicznym – hiperłącze